Leopold V van Oostenrijk (Graz, 9 oktober 1586 - Schwaz, 13 september 1632) was van 1598 tot 1626 bisschop van Passau, van 1607 tot 1626 bisschop van Straatsburg en van 1626 tot aan zijn dood aartshertog van Voor-Oostenrijk. Hij behoorde tot het huis Habsburg.

Levensloop
Leopold V was de vijfde zoon van aartshertog Karel II van Binnen-Oostenrijk en Maria Anna van Beieren, dochter van hertog Albrecht V van Beieren.

In 1597 werd hij als kind benoemd tot coadjutor van het Passau, waarna hij in 1598 bisschop werd, hoewel hij toen nog niet officieel tot priester was gewijd. In 1605 nam hij de bisschoppelijke functies effectief op. In 1600 werd hij eveneens coadjutor van het bisdom Straatsburg en in 1607 werd hij bisschop. 

Vanaf 1609 vocht hij tijdens de Gulik-Kleefse Successieoorlog met zijn huursoldaten tegen aartshertog Maximiliaan III van Voor-Oostenrijk in Tirol en in 1611 vocht hij voor keizer Rudolf II in Bohemen. Ook was hij in 1614 verantwoordelijk voor de stichting van de Kerk van het Jezuïetencollege van Molsheim. 

Na het overlijden van Maximiliaan III werd Leopold in 1619 benoemd tot gouverneur van Voor-Oostenrijk en Tirol. In 1626 kreeg hij als aartshertog van Voor-Oostenrijk een soevereine functie, die hij bleef uitoefenen tot aan zijn dood. Hierdoor moest hij al zijn kerkelijke functies opgeven. In Innsbruck was hij verantwoordelijk voor de bouw van het douanekantoor en het jezuïetencollege. In 1632 verdedigde hij tijdens de Dertigjarige Oorlog Tirol tegen de Zweedse troepen.

Leopold stierf in september 1632 op 45-jarige leeftijd, waarna hij werd bijgezet in de Jezuïetenkerk van Innsbruck.

Huwelijk en nakomelingen
Op 19 april 1626 huwde Leopold V met Claudia de' Medici (1604-1648), dochter van groothertog Ferdinando I de' Medici van Toscane. Ze kregen vijf kinderen:
 Maria Eleonora (1627-1629)
 Ferdinand Karel (1628-1662), aartshertog van Voor-Oostenrijk
 Isabella Clara (1629-1685), huwde in 1649 met hertog Carlo III Gonzaga
 Sigismund Frans (1630-1665), aartshertog van Voor-Oostenrijk
 Maria Leopoldina (1632-1649), huwde in 1648 met keizer Ferdinand III

Voorouders

Aartshertog van Oostenrijk
Graaf van Tirol
Habsburg, L
Prins-bisschop van Straatsburg
Habsburg, L
Habsburg
Habsburg, L